Hands (voetbal), een voetbalbegrip.
 Human Assistance Network for Daily Support (HANDS), een onafhankelijke verslavingszorginstantie gespecialiseerd in telefonische hulpverlening.
 Israel Hands, een Engelse piraat.
 Marina Hands, een Franse theater- en filmactrice.